Chucena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Chucena (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Huelva, 
 Chucena (kommun), Andalusien, Provincia de Huelva, 

Robotskapade Spanienförgreningar